

Sigle 
 Tul'skij oružejnyj zavod – fabbrica d'armi russa

Codici 
 TOZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Mahana di Touba (Costa d'Avorio)